Тринити Сент Клэр (, р. 3 февраля 1990 г., Реддинг, штат Калифорния, США) — американская порноактриса.

Биография 
Родилась в феврале 1990 года в городе Реддинг, расположенном в округе Шаста, штат Калифорния. Единственная дочь супружеской пары итальянского происхождения. Открыто признаёт, что она бисексуалка .

Пришла в порноиндустрию в 2010 году, в возрасте 20 лет. Работала с такими студиями, как FM Concepts, Devil's Film, Jules Jordan Video, Hustler, Vivid, Lethal Hardcore, Girlfriends Films, Evil Angel, Filly Films, Kick Ass, Adam & Eve и New Sensations.

В 2013 году получила номинации на премии AVN и XBIZ в категории «Лучшая новая актриса».

В 2014 также была представлена на обеих премиях в номинациях «лучшая актриса второго плана» за роль в порнопародии Grease XXX.

На сентябрь 2019 года снялась более чем в 230 фильмах.

Избранная фильмография 
 Anal Spinners,
 Bigger In Black,
 Evil Anal 20,
 Facial Overload,
 Gangland Cream Pie 22,
 Good Girls Gone Dirty 2,
 Lesbian Seductions 39,
 Naughty Amateurs 5,
 Sex Starved Nymphs,
 Starlet of the Year,
 Teen-ie Titties,
 Trinity St. Clair's Sexual Odyssey.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США